Vitesse généralisée peut désigner :
 vitesse généralisée, concept inventé par Ivan Illich en 1973 ;
 vitesse généralisée, terme utilisé en mécanique du point.